

Sigle 
 Valore Agricolo Medio – valore utilizzato per calcolare l'indennizzo da riconoscere al proprietario di un terreno agricolo espropriato per pubblica utilità, in funzione della effettiva coltura praticata
 Vesicular arbuscular mycorrhiza – micorriza arbuscolare-vescicolare
 Vigilanza Aeronautica Militare – parte dell'Aeronautica Militare
 Vinil acetato monomero – nome commerciale dell'acetato di vinile
 Vulnerability Assessment and Mitigation – una procedura usata nel campo della sicurezza informatica
 Velocità ascensionale media
 Velocità aerobica massima – utilizzata per determinare il passaggio dalla zona aerobica (soglia) a quella anaerobica
Vam (Video Alfabetizzazione Multi sensoriale) – approccio sperimentale di investigazione del linguaggio audiovisivo (Rodolfo Bisatti – Maurizio Pasetti -Laura Pellicciari)

Codici 
 vam – codice ISO 639-3 della lingua vanimo